Томас Даумантас (; 30 августа 1975, Плунге, Литовская ССР) — литовский футболист и тренер, также имеющий бельгийское гражданство. Выступал на позиции полузащитника.

Биография

Клубная карьера 
Родился в 1975 году в литовском городе Плунге. Занимался футболом в школе клуба «Бабрунгас». В 1992 году перешёл в молодёжную команду «Шальке 04», где провёл около года, а профессиональную карьеру начал в бельгийском клубе «Беверен», в составе которого провёл 9 матчей в чемпионате Бельгии. Затем провёл два сезона в аренде в клубах «Аустрия» и «Вадуц». В 1997 году игрок подписал контракт с клубом «Брюгге», но за основной состав команды в итоге не сыграл. С 1997 по 1999 год получал игровую практику в клубе третьего дивизиона «Ингелмюнстер», а после ухода из «Брюгге» в 2001 году, отыграл два сезона в первом дивизионе Нидерландов за клуб «МВВ Маастрихт». В дальнейшем выступал за клубы низших лиг Германии, нидерландский «Фортуна» (Ситтард) и клубы низших лиг Бельгии. Завершил карьеру в 2012 году. Работает юношеским тренером в «Фортуне» из Ситтарда.

Карьера в сборной 
Единственный вызов в сборную Литвы получил в феврале 2002 года на матчи международного товарищеского турнира, проходившего на Мальте. В рамках турнира принял участие в матчах со сборными Молдавии и Иордании.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Профиль на сайте клуба «Брюгге»

Футболисты Литвы
Игроки сборной Литвы по футболу
Игроки ФК «Беверен»
Игроки ФК «Аустрия» Вена
Игроки ФК «Вадуц»
Игроки ФК «Харельбеке»
Игроки ФК МВВ
Игроки ФК «Шпортфройнде» Зиген
Игроки ФК «Фортуна» Ситтард
Игроки ФК «Патро Эйсден Масмехелен»
Футбольные тренеры Литвы